Сира:

 Сира (биография) () — жизнеописание исламского пророка Мухаммеда
 Сира (виноград) () — сорт винограда, используемый для производства вина (известен также под названием «Шираз»)
 Сира (река) () — река в Норвегии, протяжённостью 152 км.
 Сира (литература) — арабский народный роман позднего средневековья и нового времени.
 Сира — употреблявшееся название острова Сирос.

См. также 
 Бен-Сира (значения)